Seridó (Paraíba),  een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Seridó (rivier),  een rivier in de Braziliaanse deelstaten Paraíba en Rio Grande do Norte